Göbler ist der Familienname folgender Personen:

 August Göbler, deutscher Fußballspieler
 Frank Göbler (* 1957), deutscher Slawist 
 Justin Göbler (1504–1567), deutscher Jurist

Unternehmen mit diesem Namen:
 Göbler-Hirth Motoren